Niemcy:
 Flaga Neuenkirchen – flaga gminy Neuenkirchen w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald, w Związku Gmin Landhagen 
 Flaga Neuenkirchen – flaga gminy Neuenkirchen w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Steinfurt
 Flaga Neuenkirchen – flaga gminy Neuenkirchen w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen